Manteau (theater) - een deel van de toneellijst
 Manteau (uitgeverij) - een uitgeverij van Nederlandstalige literatuur
 Manteaupolder - een polder ten noorden van IJzendijke
 Mantel (kleding) - in het Frans manteau
 Angèle Manteau (1911 - 2008) - een Belgische uitgeefster

Zie ook 
 Mantel (doorverwijspagina)
 Porte-manteauwoord - kapstokwoord